Blacken steht für:

 Blacken (Becken), Becken im Mälarsee, Schweden 

Blacken ist der Familienname folgender Personen:

 John Dale Blacken (* 1930), US-amerikanischer Diplomat